Министър-председателят на Беларус () е глава на правителството в страната. Назначава се от президента.

Списък на министър-председателите на Беларус

Източници 

Министър-председатели на Беларус